Кулијакан има више значења:

 Кулијакан, насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Општина Кулијакан (Синалоа), општина у савезној држави Синалоа у Мексику